Melanochromis — рід окунеподібних риб родини цихлові (Cichlidae). Рід налічує 26 видів. Ендеміки озера Малаві.

Види 

 Melanochromis auratus (Boulenger 1897) 
 Melanochromis baliodigma Bowers & Stauffer 1997 
 Melanochromis benetos Bowers & Stauffer 1997 
 Melanochromis brevis Trewavas 1935 
 Melanochromis chipokae Johnson 1975 
 Melanochromis cyaneorhabdos Bowers & Stauffer 1997 
 Melanochromis dialeptos Bowers & Stauffer 1997 
 Melanochromis elastodema Bowers & Stauffer 1997 
 Melanochromis exasperatus Burgess 1976 
 Melanochromis heterochromis Bowers & Stauffer 1993 
 Melanochromis interruptus Johnson 1975 
 Melanochromis joanjohnsonae (Johnson 1974) 
 Melanochromis johannii (Eccles 1973) 
 Melanochromis kaskazini Konings-Dudin, Konings & Stauffer 2009 
 Melanochromis labrosus Trewavas 1935 
 Melanochromis lepidiadaptes Bowers & Stauffer 1997 
 Melanochromis loriae Johnson 1975 
 Melanochromis melanopterus Trewavas 1935 
 Melanochromis mossambiquensis Konings-Dudin, Konings & Stauffer 2009 
 Melanochromis parallelus Burgess & Axelrod 1976 
 Melanochromis perileucos Bowers & Stauffer 1997 
 Melanochromis robustus Johnson 1985 
 Melanochromis simulans Eccles 1973 
 Melanochromis vermivorus Trewavas 1935 
 Melanochromis wochepa Konings-Dudin, Konings & Stauffer 2009 
 Melanochromis xanthodigma Bowers & Stauffer 1997

Переглянуті (старі) назви 

 Melanochromis crabro див. Pseudotropheus crabro (Ribbink & Lewis 1982) 
 Melanochromis perspicax див. Pseudotropheus perspicax (Trewavas 1935)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae
 
Роди риб